Bakr ist der Familienname folgender Personen:

 Abu Bakr II. († 1346), Kalif der Hafsiden in Ifriqiya
 Ahmad Hasan al-Bakr (1914–1982), Präsident des Irak
 Dschaber al-Bakr (1994–2016), mutmaßlicher syrischer Terrorist
 Haddschi Bakr († 2014), irakischer Terror-Logistiker
 Hosam Bakr Abdin (* 1985), ägyptischer Boxer
 Ibrahim Saleh Bakr (1923–2014), saudischer Diplomat
 Radanfah Abu Bakr (* 1987), trinidadisch-tobagischer Fußballspieler
 Randa Abu Bakr (* 1966), ägyptische Literaturwissenschaftlerin
 Raschid Bakr (1932–1988), sudanesischer Politiker, Premierminister
 Rashid Bakr (* 1943), US-amerikanischer Musiker
 Salwa Bakr (* 1949), ägyptische Schriftstellerin